Бархани — рухливе скупчення сипучого піску.
 Бархани — селище, Нарімановський район Астраханської області Росії.

Див. також 
 Бархан (значення)